Mnich kan syfta på följande platser:

Polen 

 Mnich (ort i Polen), Schlesiens vojvodskap, Powiat cieszyński,

Slovakien 

 Mnich (berg), Banská Bystrica,

Tjeckien 

 Mnich (ort i Tjeckien), Vysočina, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar